Мадс Тимм (; род. , Оденсе, Дания) — датский футболист, нападающий, тренер.

Карьера 
Будучи воспитанником клуба «Оденсе», Тимм присоединился к английскому клубу «Манчестер Юнайтед» в 2000 году. Дебютировал в первом матче против «Маккаби Хайфа» в Лиге чемпионов в октябре 2002 года. Тем не менее, обеспечить себе место в первой команде не сумел и провел некоторое время в аренде в норвежском клубе «Викинг», забив первый в истории гол на новом стадионе клуба, а также в клубе английской футбольной лиги «Уолсолл».

В марте 2005 года Тимм был приговорен к 12 месяцам лишения свободы в колонии для несовершеннолетних за опасное вождение. Мадс вместе с партнёром по команде Кэллумом Фланаганом устроили гоночное соревнование на трассе, во время которого автомобиль Флэнагана врезался в другой автомобиль. «Юнайтед» отчислил Флэнагана после инцидента, однако, Тимму разрешили остаться в клубе

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте sportbox.ru

Футболисты Дании
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Люнгбю»
Игроки ФК «Люн»
Игроки ФК «Викинг»
Игроки ФК «Уолсолл»
Игроки ФК «Оденсе»